Владимир Иванович Явойский (10 февраля 1910 — 4 апреля 1988) — ректор МИСиС (1961—1965), дважды лауреат Государственной премии СССР (1968, 1982), лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1975), доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился 10 февраля 1910 года в г. Устюжна Вологодской губернии в семье учителей гимназии. В 1914 году семья переехала на Урал.

В 1930 году окончил Пермский индустриальный техникум, в 1939 — Пермский политехнический институт, получил квалификацию «инженер-металлург». Параллельно в 1930—1939 гг. работал на Алапаевском металлургическом заводе: был мастером, начальником смены, начальником мартеновского цеха.

В 1939—1949 гг. — работал в Уральском политехническом институте: аспирант, ассистент на кафедре «Металлургия стали».

В годы Великой Отечественной войны командирован на Нижнетагильский металлургический комбинат как специалист по выплавке броневой и орудийной стали.

В 1950—1956 гг. — в Киевском политехническом институте: заведующий кафедрой «Металлургия стали».

С 1956 г. работал в Московском институте стали и сплавов: заведующий кафедрой «Металлургия стали», в 1961—1965 гг. — ректор.

Научная деятельность 
Основоположник отечественной научной школы по физико-химическим основам сталеплавильных процессов. Специалист в области физической химии металлургических процессов и технологии производства стали. Внес вклад в теоретическое обоснование мартеновского и кислородно-конвертерного способов производства и внепечной обработки стали, исследование строения и свойств металлургических расплавов, термодинамики и кинетики процессов рафинирования металла, формирования и удаления неметаллических включений из расплава. Член Комитета по присуждению Ленинских и Государственных премий СССР. Подготовил более 150 кандидатов и 15 докторов наук. Автор более 550 печатных работ, в том числе 16 монографий.

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции (12.02.1980)
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Медали
 Лауреат Государственной премии СССР (1968, 1982)
 Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1975)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)
 Почетный член Общества чугуна и стали (Япония)

Примечания

Литература 
 Владимир Иванович Явойский (К 100-летию со дня рождения). // «Литейное производство». — 2010. — № 1.

Ссылки 
 Явойский Владимир Иванович// Энциклопедия Урала
 
 

Преподаватели Уральского технического университета
Преподаватели МИСиСа
Учёные МИСиС
Ректоры МИСиС